Finges, en allemand , est un hameau de la commune valaisane de Loèche-Ville, en Suisse. Il a donné son nom à :
 la forêt de Finges, une forêt de pins et réserve naturelle du Valais ;
 la bataille de Finges (1799), qui opposa les Français et les Haut-Valaisans.
Homonymie de toponyme